Platycercus caledonicus és una espècie d'ocell de la família dels psitàcids (Psittacidae) que habita zones boscoses i medi humà de Tasmània i algunes illes de l'Estret de Bass.

Referències 

Platycercus